Вальмі:

 Вальмі — муніципалітет у Франції.
 Вальмі — станція метро в Ліоні.